Call It Love steht für:

 Call It Love (Lied), Lied des deutschen DJs Felix Jaehn (2022)
 Call It Love (Fernsehserie), südkoreanische Serie (2023)